Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Florence () :
le comté de Florence, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
le comté de Florence, situé dans l'État du Wisconsin.